Aphanostoma är ett släkte av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Aphanostoma i familjen Isodiametridae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Convolutidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Plattmaskar
Aphanostoma